Vluchtsimulatiespel, een genre van computerspellen waarbij de speler vliegtuigen moet besturen
 Vliegsimulator, een toestel dat onder andere gebruikt wordt voor opleidingen en trainingen van piloten